Puchar Andory w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Andorze. Organizowane co sezon przez Andorski Związek Piłki Nożnej (FAF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Pierwszej dywizji piłkarskie rozgrywki w kraju. Zwycięzca otrzymuje prawo do grania w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy.

Historia 
W sezonie 1990/91 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Andory (znany również jako Puchar Konstytucji). Zwyciężył klub FC Santa Coloma. Andorski Związek Piłki Nożnej powstał dopiero w 1994, dlatego rozgrywki zostały uznane za nieoficjalne, również jak i druga edycja, która odbyła się po dwóch latach przerwy w 1994 roku. Oficjalną imprezą krajową pod patronatem FAF stał się w sezonie 1995/96.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą kluby występujące w Mistrzostwach Andory. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału składają się z jednego meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2000/01 rozgrywki składają się z 4 etapów: rundy pierwszej eliminacyjnej, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Zwycięzcy i finaliści 

 
 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Andory na podium oficjalnie stawało w sumie 12 drużyn. Liderem klasyfikacji jest FC Santa Coloma, która zdobyła 10 Pucharów.

Klasyfikacja według miast

Zobacz też 
 Primera Divisió
 Superpuchar Andory

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Pucharu w bazie League321 

!